Ферре́йра (, в старой орфографии — ) — распространённая фамилия португальского и галисийского происхождения. Этимологию фамилии точно установить невозможно: она может либо иметь топонимическое происхождение (в Португалии существует множество топонимов с элементом Ferreira — место добычи и обработки железа), либо происходить от прозвища, данного по роду занятия ( — кузнец). Соответствует испанской фамилии Эррера ().

Известные носители 
 Феррейра, Абел (род. 1978) — португальский футболист.
 Феррейра да Силва, Аденизия (род. 1986) — бразильская волейболистка, олимпийская чемпионка.
 Феррейра, Алине (род. 1986) — бразильская женщина-борец, призёрка Панамериканских игр и чемпионата мира.
 Феррейра, Амадеу (1950—2015) — португальский писатель, переводчик, преподаватель, адвокат.
 Феррейра, Беатрис Ясмин (род. 1992) — бразильская спортсменка, боксёр.
 Феррейра, Бен (род. 1979) — канадский фигурист-одиночник.
 Феррейра, Бениньо (1846—1920) — президент Парагвая в 1906—1908 годах.
 Феррейра, Бернабе (1909—1972) — аргентинский футболист.
 Феррейра, Бриан (род. 1994) — аргентинский футболист.
 Феррейра, Вандер Сантос (род. 1976) — бразильский футболист.
 Феррейра, Вержилио (1916—1997) — португальский писатель, поэт и эссеист, педагог.
 Феррейра, Виргилио (род. 1973) — парагвайский футболист.
 Феррейра, Виктор Мюллер (род. 1986) он же Черкасов, Сергей Владимирович — российский разведчик-нелегал.
 Феррейра, Витор (род. 2000) — португальский футболист.
 Феррейра, Давид (род. 1979) — колумбийский футболист.
 Феррейра, Жезуалду (род. 1946) — португальский тренер.
 Феррейра, Жоаким (1913—1970) — бразильский революционер.
 
 Феррейра, Жорже Витербу (род. 1994) — португальский шахматист, гроссмейстер (2018).
 Феррейра, Жуакин (род. 1973) — португальский регбист и тренер.
 Феррейра, Кристина (род. 1977) — португальская телеведущая и журналистка.
 Феррейра, Карлос Себастьян (род. 1998) — парагвайский футболист.
 Феррейра, Карлус Диегу (род. 1985) — бразильский боец ММА.
 Феррейра, Карлуш (род. 1980) — люксембургский футболист.
 Феррейра, Луис (род. 1967) — португальский и канадский актёр.
 Феррейра, Луис Карлос (род. 1958) — бразильский футболист.
 Феррейра, Мануэль (1905—1983) — аргентинский футболист.
 Феррейра, Марсело (род. 1965) — бразильский яхтсмен.
 Феррейра, Марку (род. 1978) — португальский футболист.
 Феррейра, Нивалдо Родригес (род. 1988) — бразильский футболист, полузащитник и защитник.
 Феррейра, Оскар (род. 1951) — парагвайский шахматист.
 Феррейра, Осмар (род. 1983) — аргентинский футболист.
 Феррейра, Паулу (род. 1979) — португальский футболист.
 Феррейра, Рикарду (род. 1992) — португальский футболист.
 Феррейра, Роди Давид (род. 1998) — парагвайский футболист, играющий на позиции защитника.
 Феррейра, Сезар (род. 1985) — бразильский боец ММА.
 Феррейра, Скай (род. 1992) — американская певица, автор песен, модель и актриса.
 Феррейра, София (1922—2010) — португальская политическая деятельница.
 Феррейра, Уэйн (род. 1971) — южноафриканский теннисист.
 
 Феррейра, Факундо (род. 1991) — аргентинский футболист.
 Феррейра, Фернанда (род. 1980) — бразильская волейболистка, олимпийская чемпионка.
 Феррейра, Флавиу (род. 1991) — португальский футболист.
 Феррейра, Франсиско (род. 1967) — испанский футболист.
 Феррейра, Франсишку (1919—1986) — португальский футболист, играл на позиции полузащитника.
 Феррейра, Хесус (род. 2000) — колумбийско-американский футболист.
 Феррейра, Хуан Карлос (род. 1983) — аргентинский футболист.
 Ферейра, Эдуардо (род. 2000) — венесуэльский футболист.
 Феррейра, Элиза (род. 1955) — португальский политик и экономист.
 Феррейра, Эллис (род. 1970) — южноафриканский теннисист.

Составные фамилии 
 Лопес Феррейра, Алисон (род. 1993) — бразильский футболист, полузащитник.
 
 Феррейра да Крус, Майкон Винисиус (Никан) (род. 1992) — бразильский футболист.
 Феррейра Ботельо, Фернандо (1913—2018) — бразильский футболист, вратарь.
 Феррейра де Карвальо Фильо, Антенор (1933—2004)  — бразильский футболист, нападающий.
 Феррейра ду Амарал, Жуан Мария (1876—1931) — португальский военачальник и полицейский.
 Феррейра Кардозу, Лукас (род. 1994) — бразильский футболист.
 Феррейра Карраско, Янник (род. 1993) — бельгийский футболист.
 Феррейра Мело, Бруно (род. 1992) — бразильский футболист, латераль.
 Феррейра Нарде, Жеан (род. 1979) — бразильский футболист.
 Феррейра Пинто, Адриано (род. 1979) — бразильский футболист.
 Феррейра Соза, Рикарду Мануэл (род. 1980) — португальский футболист.
 
 Феррейра Фильо, Мариано (род. 1986) — бразильский футболист.
 Феррейра де Оливейра, Антонио (род. 1984) — бразильский футболист.
 Феррейра де Сена, Джефтон (род. 1982) — бразильский футболист.
 
 Оливейра Феррейра, Марсело или Марсело Оливейра (род. 1987) — бразильский футболист, защитник.
 Соуза Феррейра, Луис де (1908—2008) — перуанский футболист, нападающий.
 
Имя
 Феррейра Гуллар

Топоним 
 Феррейра — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия
 Феррейра — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Браганса.
 Феррейра — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Виана-ду-Каштелу.
 Феррейра — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Порту.
 Пасуш-ди-Феррейра — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Порту.
 Пирис-Феррейра — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сеара.

См. также 
 Феррейра-Гомис
 Феррейра-а-Нова
 Феррейра-ди-Авиш
 
 Феррейра-ду-Зезере (район)

Примечания